glazenmaker (beroep)
 glazenmakers (familie), de familie Aeshnidae, een familie van libellen
 glazenmakers (geslacht), het geslacht Aeshna, een geslacht van libellen